Приключения Кнута Гриффина () — американский комедийный вестерн 1967 года режиссера Джеймс Нилсона. Фильм снят по мотивам романа Сида Флейшмана «By the Great Horn Spoon!». В фильме снимались такие известные личности, как Родди Макдауэлл, Сюзанн Плешетт и Карл Молден.

Сюжет 
В 1840-х в Бостоне, когда умирает старик Флэгг, он оставляет только долги. Его внук, Джек Флэгг, мечтательный и авантюрный планирует сбежать из дома и прокрасться на борт парусника, направляющегося в богатую золотом Калифорнию. Когда его отсутствие обнаруживает его сестра Арабелла, начинаются бурные поиски. Джеку удается подняться на борт корабля, направляющегося в Калифорнию, где он встречается с нечестным судьей Хиггинсом. К счастью для Джека, его верный дворецкий, Бульвип Гриффин, последовал за ним на корабле. Наконец-то они высадились в Сан-Франциско и погрузились в сумасшедший мир калифорнийской золотой лихорадки. Сестра Джека Флэгга беспокоится о своем брате и решает поехать в Калифорнию сама, чтобы найти Джека и их дворецкого.

В ролях

Релиз 
 США — 3 марта 1967 (премьера)
 США — 8 марта 1967
 Швеция — 28 октября 1967
 Финляндия — 10 ноября 1967
 Бразилия — 1968
 Япония — 20 января 1968
 ФРГ — 1 марта 1968
 Ирландия — 12 апреля 1968
 Австралия — 1 марта 1968
 Мексика — 2 мая 1969
 Дания — 25 июня 1969
 Уругвай — 22 сентября 1970

Название 

 Оригинальное название — The Adventures of Bullwhip Griffin
 Бельгия — Butler Griffin — De schrik van het westen / L’honorable Griffin
 Бразилия — California, Terra do Ouro
 Венгрия — Egy inas kalandjai Kaliforniában
 Греция — Enas entimotatos tyhodioktis / Oi peripeteies enos oneiropolou
 Дания — Guldfeber i Californien
 Испания — Al loro con el oro
 Италия — Un maggiordomo nel Far West
 Канада — The Adventures of Bullwhip Griffin
 Мексика — Los Buscadores de Oro
 Португалия — Um Mordomo no Far-West
 Румыния — Aventurile lui Bullwhip Griffin
 Финляндия — Jämerät kullankaivajat / Kultakuumetta Kaliforniassa
 Франция — L’honorable Griffin
 ФРГ — Bullwhip Griffin oder Goldrausch in Kalifornien
 Швеция — Bullwhip Griffins äventyr eller guldfeber

Примечания

Ссылки 
 Приключения Кнута Гриффина на Rotten Tomatoes
 tcm.turner.com

Кинокомедии США
Фильмы Walt Disney Pictures
Экранизации романов США
Вестерны США
Фильмы США 1967 года
Приключенческие фильмы США